

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Vitoria Setubal: 2004-2005

Vitória Setúbal: 2007-2008

Collegamenti esterni

Calciatori capoverdiani
Calciatori della Nazionale capoverdiana